

Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Henderson () :
le comté de Henderson, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Henderson, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Henderson, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Henderson, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Henderson, situé dans l'État du Texas.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme